Серге́й Васи́льевич Роги́нский (, дер. Федино, Тульская губерния — 12 декабря 1960, Москва) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1943).

Биография 
В 1920 г. вступил в ряды Красной Армии. В звании рядового участвовал в Гражданской войне, в советско-польской войне, затем в боях с басмачами на Туркестанском фронте.

В 1921 г. окончил Казанские военно-инженерные курсы. Командовал взводом, сапёрной ротой. В 1927 г. вступил в ВКП(б). В 1934 г. окончил Военно-инженерную академию им. В. В. Куйбышева, затем командовал батальоном в Белорусском военном округе. В 1939 г. окончил Академию Генерального штаба, служил в Генеральный штаб РККА.

В Великую Отечественную войну — в действующей армии: на Ленинградском, Волховском, 3-м Прибалтийском фронтах. Командовал дивизией (111-я стрелковая дивизия, 24-я гвардейская стрелковая дивизия), корпусом (22.04.1942 — 05.06.1942 — 6-й гвардейский стрелковый корпус; 13.09.1942 — 20.10.1942 — 4-й гвардейский стрелковый корпус). 13 мая 1942 г. присвоено звание генерал-майор. В 1942—1943 гг. — заместитель командующего армией (59-я, 8-я, 2-я ударная армия). С 11 марта 1943 по 13 декабря 1944 г. — командующий 54-й армией, с февраля по март 1945 г. — 67-й армией. 25 сентября 1943 г. присвоено звание генерал-лейтенант. Войска под командованием С. Рогинского наступали на любанском направлении, в Синявинской операции, в прорыве блокады Ленинграда, Мгинской, Новгородско-Лужской, Псковско-Островской, Тартуской и Рижской операциях; особенно отличились при освобождении гг. Тосно, Любань, Дно, при форсировании р. Великая и в боях за Ригу.

В июне-декабре 1946 года — начальник штаба 13-й армии Прикарпатского военного округа, в 1946—1950 гг. — начальник штаба Ленинградского военного округа. В 1951 г. окончил Высшие академические курсы при академии Генштаба. С 1951 г. — начальник штаба, первый заместитель начальника инженерных войск Советской Армии.

Вышел в отставку в 1954 г.

Похоронен на  (8-й участок).

Награды 
 орден Ленина (30.04.1945)
 три ордена Красного Знамени (01.04.1943, 03.11.1944, 15.11.1950)
 орден Кутузова 1-й степени (21.02.1944)
 орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (29.06.1945)
 медали.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рогинский Сергей Васильевич на сайте Министерства обороны Российской Федерации
 
 
 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены КПСС
Выпускники Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Участники Псковской наступательной операции